Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Valencia Open 500 2014 nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl ruský tenista Michail Južnyj, kterého v úvodním kole vyřadil Brazilec Thomaz Bellucci.

Finále mělo stejné složení i vítěze jako zářijový ATP Shenzhen Open 2014. Soutěž opět vyhrál třetí nasazený Skot Andy Murray, když ve finále zdolal španělského hráče Tommyho Robreda. Jednalo o těsnou třísetovou bitvu, která obsahovala dva napínavé tiebreaky. Ten v rozhodující sadě získal poměrem míčů 10:8 Murray a za tři hodiny a dvacet tři minut završil duel. Stejně jako v Šen-čenu znovu odvrátil pět mečbolů a při ceremoniálu sdělil: „Bylo to šílené, oba jsme ze sebe vymáčkli totální maximum, víc už to snad ani nešlo“. Do Valencie zavítal z vídeňského Erste Bank Open 2014, na němž také slavil turnajový vavřín.

V probíhající sezóně, i posledním měsíci, si tak Murray připsal třetí titul a celkově 31. singlovou trofej v kariéře, když prodloužil šňůru na šest finále bez porážky.

Nasazení hráčů 
  David Ferrer (semifinále)
  Tomáš Berdych (1. kolo)
  'Andy Murray (vítěz)
  Feliciano López (2. kolo)
  John Isner (1. kolo)
  Roberto Bautista Agut (2. kolo, odstoupil)
  Kevin Anderson (čtvrtfinále)
  Gilles Simon (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Valencia Open
Tenis ve Španělsku v roce 2014
ATP World Tour 2014